Table des caractères Unicode U+3200 à U+32FF.

Lettres et mois CJC délimités 
Lettres ou nombres cerclés ou entre parenthèses et symboles calendaires utilisés pour les différentes écritures idéographiques hanzi des langues chinoises (dont le mandarin qui utilise le style chinois simplifié, et le cantonais qui utilise le style chinois traditionnel, et d’autres langues d’Asie du Sud-Est), unifiés avec les idéogrammes de l’écriture kanji du japonais, ceux de l’écriture hanja du coréen traditionnel et ceux de l’ancienne écriture du vietnamien.

Contient également les nombres européens 21 à 50 cerclés (fait suite aux Alphanumériques cerclés), des symboles télégraphiques idéographiques numériques de mois calendaires (vous trouverez ceux des jours et des heures dans Comptabilité CJC), des symboles ou abréviations précomposés cerclés ou entre parenthèses avec des lettres latines, hangûl ou katakanas dans le même carré idéographique, ainsi que le symbole de norme nationale coréenne, et un symbole carré de nom d'ère japonaise.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 3.2

Compléments Unicode 4.0

Compléments Unicode 4.1

Compléments Unicode 5.2

Compléments Unicode 12.1

Voir aussi

Liens externes 
   Enclosed CJK Letters and Months, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (3000-3FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

00320